Andrea Belli – maltański architekt i biznesmen
 César Belli – brazylijski piłkarz występujący podczas kariery na pozycji środkowego obrońcy
 Giuseppe Gioachino Belli – poeta włoski
 Mihri Belli – turecki działacz socjalistyczny
 Pierina Belli – włoska Służebnica Boża Kościoła katolickiego
 Silvestro Belli – włoski kardynał